Миссисипи Ривер Кингз () — профессиональный хоккейный клуб из низшей лиги Южная профессиональная хоккейная лига. Первые девятнадцать сезонов с 1992/93 по 2010/11 год клуб выступал в Центральной хоккейной лиге. Первоначально клуб назывался «Мемфис Ривер Кингз» и базировался в Мемфисе (штат Теннесси), но летом 2007 года переехал в Саутхейвен (штат Миссисипи) и изменили своё название на «Миссисипи Ривер Кингз».

В Мемфисе клуб проводил домашние матчи в «Мид-Саут-колизеуме». С 2000 года домашней ареной команды является «Лэндерс-центр», расположенный в Саутхейвене, пригороде Мемфиса.

«Ривер Кингз» являются старейшей действующей спортивной профессиональной командой в агломерации Мемфиса.

Связь с клубами НХЛ 
С 2001 по 2006 год Ривер Кингз были фарм-клубом команды «Торонто Мейпл Лифс» из Национальной хоккейной лиги. Это позволяло некоторым игрокам команды выступать в НХЛ.

Закреплённые номера 
 13 — Дон Парсонс
 31 — Скотт Броуэр

Чемпионские титулы

Статистика выступлений 

Note: GP = сыгранных игр, W = победы, L = поражения, T/OTL = ничьи/поражение в овертайме, Pts = очки, GF = Goals for, GA = Goals against, PIM = пенальти в минутах

Примечания

Ссылки 
 Official website at RiverKings.com


Миссисипи Ривер Кингз